ISO eller Iso' kan syfta på:Iso härstammar från grekiskans isos, "likhet". Däremot obesläktat med "isol-" som kommer av latinets insula, "ö", exempelvis i "isolera".

 ISO – ett internationellt standardiseringsorgan, se Internationella standardiseringsorganisationen
 ISO-standard – ett litet urval av ISO:s (ibland med IEC) standarder i nummerordning, se Lista över ISO-standarder
 ISO-container – en lastbehållare i storlekar standardiserade av ISO
 ISO-grader –  internationell standard (ISO 5800) för fotografisk film efter ljuskänslighetsnivå, som ersatt ASA och DIN
 ISO-avbild – ett format för digital skivavbild, använt bland annat för CD-ROM, vilket ISO 9660 är en standard för.
 Iso- – ett prefix
Isotop – varianter av atomer med olika antal neutroner av ett och samma grundämne
isomorfi (matematiken) –  en avbildning mellan objekt, som bevarar strukteren och därmed beskriver objektens likhet
Isobar (meteorologi) –  en linje som förbinder punkter med samma lufttryck
isomer – olika kemiska föreningar kan ha samma molekylformel
 Iso (djur) – ett släkte av fiskar i familjen Notocheiridae, av ordningen silversidartade fiskar, bland annat med arten Iso natalensis
 Iso-Kalla – en storsjö i Norra Savolax, Finland
 Iso Omena – ett köpcentrum i Mattby i Esbo stad
 Iso-Naakkima – en sjö i kommunen Pieksämäk och S:t Michel i landskapet Södra Savolax i Finland
 Iso-Roine – en sjö i Finland
 Iso Rivolta – italiensk tillverkare av kylskåp, mopeder och lyxbilar, tidigare Isothermos''.

Personer
 Volmari Iso-Hollo (1907–1969), en finländsk friidrottare
 Iso Porovic – bosnisk-svensk skådespelare och poet 
 Iso Mutsu (1867–1930), brittisk-japansk författarinna

Se även
 Isometrisk projektion – en metod för att visuellt avbilda tredimensionella föremål i två dimensioner